Die Wahl zur 10. Großen Nationalversammlung der Türkei fand am 2. Mai 1954 statt. Gewählt wurden die 541 Abgeordneten des nationalen Parlaments.

Es traten die Regierungspartei Demokrat Parti (DP), die Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), die Cumhuriyetçi Millet Partisi und Unabhängige an.

Ergebnisse

Gesamtergebnis

Ergebnisse nach Provinzen

Siehe auch 
 Politisches System der Türkei

Einzelnachweise 

Turkei #Parlament
Parlamentswahl in der Türkei